Соревнования по бегу на 60 метров среди мужчин на летних Олимпийских играх 1904 прошли 29 августа. Приняли участие 15 спортсменов из трёх стран.

Призёры

Рекорды

Соревнование

Полуфинал

Дополнительный забег

Финал

Ссылки 
 Официальный протокол игр 
 Результаты соревнований